Diese Liste der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Uusimaa [] (schwed. Nyland []) ist eine Teilliste der Liste der FFH-Gebiete in Finnland und zeigt die Natura 2000-Schutzgebiete in der finnischen Region Uusimaa und ihren 26 Gemeinden.

Die Zuordnung der Regionen der FFH-Gebiete basiert in Finnland auf die Einteilung des finnischen Umwelt-Institut (SYKE), welche sich im Wesentlichen auf die 9 historischen Landschaften Finnlands, die 19 ehemaligen Maakuntas (1994–2010) und die seit 2010 eingerichteten 13 Umwelt- und Verwaltungs-Regionen sowie die autonome Region Åland beziehen. Die Gebiete sind als Teil des Natura 2000-Netzwerks der Europäischen Union in der Datenbank der European Environment Agency (EEA) aufgeführt und gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)-Anhang I dem entsprechenden Habitat-Typ zugeordnet.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle 
 Bild: Bild und/oder Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
 Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
 Habitat-Code: Lebensraum-Typ gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
 Wikidata: Objektlink zur freie Wissensdatenbank Wikidata
 WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas (wenn aufgeführt)
 EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 Fläche (Lage): Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar und Lage-Koordinaten
 Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Liste der FFH-Gebiete in Uusimaa

Einzelnachweise

Weblinks 

 Natura 2000 Network Viewer
 Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 Natura 2000-Gebiete in Finland
 ArcGIS-Viewer (Eingabe Gebietsname)
 nationale GIS-Kartendienste von SYKE

Uusimaa
!FFH-Gebiete
!FFH-Gebiete in Uusimaa